Алексе́й Константи́нович Ягу́дин (род. 18 марта 1980, Ленинград) — российский фигурист, заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров. Введен в зал славы фигурного катания в США в Колорадо-Спрингс.

Биография 

Родился 18 марта 1980 года в Ленинграде. Начало занятий фигурным катанием — осень 1984 года. До 12 лет тренировался под руководством Александра Майорова — ученика Алексея Николаевича Мишина. С 1992 года — непосредственно в группе Мишина во Дворце спорта «Юбилейный». В 13 лет занял четвёртое место на своём первом чемпионате мира среди юниоров, а в 1996 году выиграл этот чемпионат.

Под руководством Мишина Ягудин завоевал бронзу чемпионата мира 1997 года, выиграл чемпионат Европы 1998 года, показал пятый результат на Олимпийских играх в Нагано и стал чемпионом мира (1998). Выиграл медали других менее крупных турниров — Кубок Финляндии, Skate Israel, Кубок России и др., открыл счёт наградам, завоёванным на соревнованиях «Чемпионской серии». На турнире Trophee Lalique впервые в карьере выполнил прыжок ультра-си — тулуп в четыре оборота.

В 1997 году окончил школу с серебряной медалью и поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию физической культуры имени П. Ф. Лесгафта (ныне Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта).

В 1998 году ушёл от своего наставника А. Н. Мишина к Татьяне Анатольевне Тарасовой и стал тренироваться в США.

В сезоне 1998—1999 годов Ягудин выиграл одиннадцать турниров из тринадцати, в их числе победы на Skate America, Sparkassen Cup (Кубок Наций в Германии), Trophee Lalique. Победил на чемпионате мира среди профессионалов, куда впервые были допущены любители Курта Браунинга — безоговорочного фаворита этого турнира с 1994 года. Победил на чемпионате Европы (1999), в финале Гран-при (1999) и на чемпионате мира (1999).

В сезоне 1999/2000 к работе с Ягудиным подключился Леонид Райцин — специалист по скоростно-силовой, функциональной технической и психоэнергетической подготовке спортсменов. Хореографа Владимира Ульянова сменил Николай Морозов.

Осенью 1999 года Ягудин выиграл все турниры серии Гран-при, на которые был заявлен: Skate America, Skate Canada, Trophee Lalique, но в финале Гран-при участия не принимал. На чемпионате Европы — 2000 Ягудин, выступая в гипсе, выиграл короткую программу. Однако произвольную откатал хуже и получил серебряную медаль. Стал первым в истории России фигуристом-одиночником — трёхкратным чемпионом мира, сумевшим завоевать этот титул три раза подряд.

В сезоне 2000/2001 появилась произвольная программа Ягудина «Гладиатор», поставленная на музыку к одноимённому кинофильму.

Выиграв два этапа серии Гран-при, Открытые чемпионаты Канады и Японии, Ягудин проиграл все крупные старты 2001 года.

Чемпионат мира — 2001 в Ванкувере начался для получившего травму Ягудина срывом квалификации. После неё он был лишь пятым. Врачи предписывали спортсмену сняться с турнира, но он вышел на лёд и откатал короткую программу. Ягудин стал вторым, единственный раз в карьере уступив мировой чемпионат Евгению Плющенко.

После завершения сезона Ягудин принял приглашение принять участие в канадском шоу Stars on Ice.

На играх Доброй воли Ягудин получил «бронзу». С октября 2001 года работал со спортивным психологом Р. М. Загайновым. Выиграл полупрофессиональный турнир «Мастера фигурного катания», турнир Skate Canada, завоевал свой пятый в карьере «Trophee Lalique». Выиграл так называемый «Большой шлем» фигурного катания — четыре самых крупных старта в сезоне: финал Гран-при, чемпионат Европы, Олимпийские игры и чемпионат мира.

Одержал победу на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити с короткой программой «Зима», поставленной Тарасовой и Морозовым на музыку группы «Bond». За исполнение произвольной программы «Человек в железной маске» Ягудину присудили победу все девять судей; он стал первым олимпийским чемпионом, выполнившим два прыжка в четыре оборота в программе, один из которых в каскаде, и первым победителем Олимпиады в разряде мужского одиночного катания, получившим от судей четыре оценки «6.0» за артистизм.

Четырежды вице-чемпион страны.

На чемпионат мира 2002 года Ягудину стал единственным в истории России четырёхкратным чемпионом мира. Установил новый рекорд: получает за короткую программу «Зима» шесть «шестёрок» от судей — одну за технику исполнения и пять за презентацию.

В сезоне 2002/03 Ягудин выиграл ряд полупрофессиональных турниров, турнир Top Jumps, стал двукратным чемпионом мира среди профессионалов (Halmark Skaters Championship). Из-за боли в бедре впервые в жизни снялся с соревнований: после исполнения короткой программы «Гонки» на Skate America в октябре 2002 года Ягудин занимал первое место, но за несколько минут до проката произвольной программы был вынужден отказаться от дальнейшей борьбы.

В ноябре 2003 года объявляет о завершении спортивной карьеры.

После окончания спортивной карьеры 
В шоу «Stars on Ice» и на профессиональных турнирах Ягудин выступал через боль, принимая сильные обезболивающие. Дважды стал чемпионом мира среди профессионалов. Участвовал во множестве шоу и показательных выступлениях. В статусе профессионала соревновался по новой системе судейства ISU дважды на турнирах Japan Open Figure Skating Team Competition.

В 2007 году Ягудину была сделана операция по замене правого тазобедренного сустава. После этого он заявил, что хочет вернуться в любительский спорт. Однако в процессе подготовки к возвращению он столкнулся с новыми травмами, на выступлении в Германии не смог закончить выступления и его унесли со льда.

Ещё до операции вернулся из США, где проживал последние семь лет, в Россию и поселился в родном Санкт-Петербурге.

Карьера на телевидении 

На телевидении записал множество сюжетов для передачи Михаила Ширвиндта «Хочу знать». Стал финалистом в номинации «Интервьюер» премии ТЭФИ за программу «Тает лёд с Алексеем Ягудиным».

Постоянный комментатор фигурного катания на Первом канале.

Карьера на ледовой сцене и в театре 
В 2008 году Алексей сыграл Президента РФ в сатирическом спектакле «Каникулы президента», прошедшем на сцене театра Сатиры. Снялся в одной из главных ролей в телесериале о фигурном катании «Жаркий лёд», показанном на Первом канале в 2009 году.

В 2010 году сыграл одну из главных ролей в ледовом спектакле «Огни большого города» (постановщик И. Авербух). Играл на театральной сцене в антрепризном спектакле «Не верь глазам своим» (Луи Ламар).

В 2013 году Ягудин в паре с Мирославой Карпович принимал участие в театральной постановке «Истории похождений». Играл в антрепризном спектакле «Паника, или Мужчины на грани нервного срыва» по пьесе финского драматурга Мики Мюллюахо (Лео). Режиссёр В. Михельсон.

Исполнял главную роль в ледовом спектакле «Сердца Четырёх».

Фильмография 
 2008—2009 — «Жаркий лёд» — Рома Козырев
 2009 — «Сердце капитана Немова» — Петелин
 2012 — «Деффчонки» — камео
 2013 — «Маша и Медведь» — Илья
 2021 — «Последний аксель» — Шигапов, хореограф

Стиль катания

Личная жизнь 
Непродолжительное время встречался с Александрой Савельевой, солисткой группы «Фабрика».

20 ноября 2009 года у Ягудина и олимпийской чемпионки в парном катании Татьяны Тотьмяниной родилась дочь Елизавета, а 2 октября 2015 года родилась дочь Мишель.

С февраля 2016 года женат на Татьяне Тотьмяниной.

Происшествия 
В 2003 году Ягудин был задержан полицией города Эйвон, штат Коннектикут за превышение скорости. После обследования выяснилось, что уровень алкоголя в его крови значительно превышает допустимую норму. По решению Высшего суда города Хартфорда ему пришлось пройти «специальную программу для впервые осуждённых за вождение в нетрезвом виде».

В июне 2008 года в Москве неизвестными был угнан автомобиль марки «Porsche Cayenne», принадлежащий Ягудину, в автомобиле также находилась золотая медаль, выигранная им на одном из чемпионатов мира.

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (5 мая 2003) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XIX Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити
 Лауреат Национальной спортивной премии «Слава», «Лучший спортсмен 2002 года»

Спортивные достижения 
 Олимпийский чемпион 2002 г. в одиночном катании
 Четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000, 2002)
 Двукратный чемпион мира среди профессионалов (1998, 2002)
 Трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002)
 Четырёхкратный серебряный призёр Чемпионата России (1998, 1999, 2000, 2001)

Примечания

Ссылки 

 Неофициальный сайт А.Ягудина
 Интервью Алексея Ягудина журналу Sex and the City
  Интервью Алле Занимонец
  Интервью Ягудина и Тотьмяниной Алле Занимонец
 

Фигуристы России
Олимпийские чемпионы от России
Олимпийские чемпионы по фигурному катанию
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2002 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Чемпионы мира по фигурному катанию
Чемпионы Европы по фигурному катанию
Актёры России
Телеведущие России
Актёры XXI века
Телеведущие Первого канала
Телеведущие НТВ
Телеведущие канала «Матч ТВ»